Пути́лово — деревня в Кашинском районе Тверской области. Входит в состав Письяковского сельского поселения.

Находится в 1,5 км к западу от города Кашина (в 4 км от центра города).

Население по переписи 2002 года — 351 человек, 165 мужчин, 186 женщин.

В деревне 
 Ордена Ленина колхоз «Красный путиловец»
 МОУ Краснопутиловская основная общеобразовательная школа
 МБДОУ Путиловский детский сад
 Путиловский ФАП

Деревня газифицирована, есть центральное водоснабжение и канализация.

История 
По данным 1859 года казённая деревня Путилово, имеет 210 жителей при 24 дворах. Во второй половине XIX — начале XX века деревня относилась Потуповской волости Кашинского уезда Тверской губернии. В 1889 году в ней 44 двора, 181 житель, 28 мужчин деревни занимались отхожими промыслами.

В 1931 году в деревне был организован колхоз «Красный путиловец».

В 1958 году колхоз «Красный путиловец» Эскинского сельсовета Кашинского района Калининской области был представлен на всемирной выставке в Брюсселе. В 1966 году его председатель Алексей Николаевич Белов получил звание Герой Социалистического Труда, а в 1967 году колхоз был награждён орденом Ленина.

В 1997 году в деревне 118 хозяйств, 350 жителей.

Деревня развивается, поскольку и сейчас колхоз «Красный путиловец» остаётся одним из немногих успешно работающих сельхозпредприятий Тверской области.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кашинского района